Оденбах:

 Оденбах — коммуна в Германии.
 Оденбах — река в Германии.